Борис Николаевич Петров (6 августа 1920 — 3 ноября 1971) — советский писатель, очеркист, прозаик.

Автор множества очерков, повестей, рассказов на военную тему и об освоении целины на Северном Казахстане.

Биография 
Родился в 1920 году станице Щучинской Семипалатинской губернии. После окончания средней школы учился на рабочем факультете Куйбышевского планово-экономического института.

В 1939 году поступил на исторический факультет Омского педагогического института, но через полгода был призван в армию (институт закончил уже после войны, заочно).

В военные годы 
С февраля 1940 года в Красной Армии. Принимал участие в войне с Финляндией, 5 марта 1940 года был ранен. Окончил двухгодичную полковую школу младших командиров.

С октября 1942 года на фронтах Великой Отечественной войны — вначале на Западном, затем на 3-ем Белорусском. Свой первый бой командир роты лейтенант Петров принял под Сталинградом, закончил войну под Кенингсебргом. Член ВКП(б) с 1944 года.

Принял участие в войне с Японией, старший лейтенант, начальник химической службы 1277-го зенитного артиллерийского ордена А.Невского полка 48-ой зенад РГК 1-го Дальневосточного фронта.

13 августа 1945 года в районе Мулин на орудие 1 батареи напала группа японцев. Лейтенант Петров, следовавший вместе с орудийным расчетом, организовал оборону и расчёт открыл огонь из орудия и автоматов. Благодаря его смелости и мужеству нападение было отбито, 12 японцев было убито.

Награжден Орденом Красной Звезды (22 сентября 1945), медалями.

После войны 
После войны судьба Б. Н. Петрова оказалась связанной с Петропавловском: он заехал в город к старшему брату в ноябре 1945 года по дороге в отпуск домой в Щучинск, и познакомился с подругой жены брата — 20-летней начальнице цеха завода им. Кирова (в будущем учительницей), передовиком тыла, которой в 1943 году ленинградский поэт Владимир Тодди посвятил поэму «Маша Попова»: «Лучшая смена у Маши, Ею гордится завод, Вот они — девушки наши, Нашей победы оплот». Через месяц они поженились. После демобилизации в 1946 году приехал в Петропавловск.

Получил приглашение в аппарат Северо-Казахстанского обкома партии — работал лектором, затем заведующим лекторской группой. Одновременно работал литсотрудником газеты «Ленинское знамя».

Как писатель он стал известен в 1948 году, когда в журнале «Сибирские огни» по совету Сергея Залыгина была опубликована повесть «Голубая падь».

С началом освоения целины как лектор и литсотрудник был в частых и длительных командировках по районам области — труженикам села посвящены десятки его очерков и рассказов. В 1956 году вышел первый сборник рассказов писателя «Вьюжная неделя».

В 1958 году принят в Союз писателей СССР по рекомендации Ивана Шухова и Габита Мусарепова.

С 1959 года — ответственный секретарь межобластного отделения Союза писателей Казахской ССР.

В 1965 году межобластные отделения были ликвидированы и писателю предложили должность с переводом в Целиноград, но он отказался и остался в Петропавловске, работал методистом-консультантом в Доме политического просвещения.

Вскоре вышел на пенсию по инвалидности — сказалась фронтовая контузия, резко прогрессировала болезнь (омертвление позвоночника).

Только выйдя на пенсию от небольших рассказов и повестей обратился к жанру романа.

Первый роман 
Первый роман — «Воскресный наряд» был на давно волновавшую писателя тему: «Моя постоянная тематика — село, люди деревни, их судьбы, проблемы целины. Но все время хотел писать о войне..». Работа над романом заняла нескольких лет, опубликован в 1970 году. Роман был очень дорог для писателя, и в некоторой степени автобиографичен, но всё же являлся художественным произведением, однако, был воспринят читателями как подлинная история — писателю приходили письма от ветеранов, считающих что они узнали в героях романа своих однополчан.

Последний роман 
Последние два года жизни, будучи уже безнадежно больным, работал над романом «Затмение» о событиях 1921 года — крестьянском восстании в Западной Сибири. Основу сюжета составили биографии и свидетельства его близких родственников, друзей и земляков — уроженцев станицы Щучинской. Как историк по образованию, писатель очень трепетно относился к теме: опрашивал свидетелей тех событий, изучал архивные документы. Период «оттепели», авторитет писателя и годы партийной работы позволили ему получить доступ ко многим закрытым документам.

Заканчивал работу над романом уже будучи в инвалидном кресле и почти ослепнув.

9 сентября 1971 года закончил рукопись, оставив запись «Вот и поставлена последняя точка в моём романе». Умер 3 ноября 1971 года. Похоронен на старом городском кладбище Петропавловска.

Роман до настоящего времени не опубликован и даже полностью никем не прочтён — рукопись в 1200 страниц написана от руки неразборчиво, карандашом. По словам дочери писателя, даже жена писателя, понимавшая его почерк, и на протяжении десяти лет работавшая с рукописью, так и не смогла разобрать текст.

Творчество 
Ещё в школьные годы его стихи публиковались в Щучинской районной газете, но после войны стихи не писал — последний стих в прозе, посвящённый памяти павших товарищей, написал вечером 8 мая 1946 года: «Грустно мне от того, что нет со мной друзей юности. Что в завтрашний праздник не с кем мне поднять стакан за мятежную юность…»

Дебютный рассказ «Голубая падь» написал в 1946 году на основе записей фронтового дневника. Как и с последующими рассказами писателя на военную тему, при сверке текста с дневником видны черты почти документального характера рассказа — указаны точные даты происходящих событий, приведены реальные места развития сюжета.

Военной теме посвящён роман писателя «Воскресный наряд» и ряд рассказов: «Улыбка дочери», «Подарок с тигровой сопки», «Звезда комиссара», «Трофеи старшины Барабанова», «Нерешительность капитана Калашникова», «Даша и генерал», «Боцман Немо» и другие.

С началом журналистской деятельности начал писать очерки, публиковавшиеся в центральных, республиканских и областных газетах и журналах: «Казахстанская правда», «Учитель Казахстана», «Простор», «Советский Казахстан». Первый очерк Петрова — «Человек от Сталина» — о пребывании С. М. Кирова в Петропавловске.

Произведения писателя посвящены труженикам села Северного Казахстана: «Первая борозда» (о работе механизаторов МТС), «Пятая ферма» (о животноводах колхоза), «Записки учительницы», «Цель ее жизни» (о директоре школы-интерната № 3 З. Н. Дегтяренко), «Трудный хлеб» (о комбайнере Степного совхоза В. А. Самойленко), «Призвание» (о А. М. Сухановой — завуче Школы № 1 им. В. И. Ленина города Петропавловска), «Организатор» и «Живой сплав» (о секретарях райкомов партии В. Н. Курлове и П. Я. Филилпенко), книга очерков «Живое слово» (о деятельности партийных работников), книга «Огни Аксуата» (об освоении целины), повесть «Листопад» (о молодой девушке-журналистке) и другие.

Герои его произведений — реальные люди, с которыми писатель встречался и общался в ходе поездок с лекциями по районам области. Как вспоминал один из прототипов персонажа рассказа из книги «Живёт рядом коммунист» Н. Е. Дудник: «Ведь надо же так уметь залезть в душу! Был у него как на исповеди — я ему все рассказал о себе как на духу».

Библиография 
К 2010 году всего было издано 11 книг Б. Н. Петрова, четыре из которых опубликованы после его смерти.
 Вьюжная неделя: рассказы. — Алма-Ата: Художественная литература, 1956. — 88 с.
 Живое слово: очерки о партийных работниках. — Алма-Ата: Казгосиздат, 1959. — 102 с.
 Березовые острова: повесть и рассказы. — Алма-Ата: Жазушы, 1966. — 111 с.
 Военная проза: роман, повести, рассказы. — Петропавловск: Северный Казахстан, 2010. — 384 с.
 Воскресный наряд: роман. — Алма-Ата: Жызушы, 1970. — 199 с.
 Огни Аксуата: повесть и рассказы. — Алма-Ата: Казгослитиздат, 1962. — 220 с.
 Листопад: повесть. — Алма-Ата: Жазушы, 1964. — 216 с.
 Живет рядом коммунист (очерки)]. — Алма-Ата: Казахстан, 1973. — 135 с.
 Утро: повесть и рассказы. — Алма-Ата: Жазушы, 1975. — 248 с.
 Я, конечно, вернусь…: из литературного наследия; страницы воспоминаний. — Петропавловск: ОАО Полиграфия, 2001. — 150 с.
 «Военная проза. Избранное». — Петропавловск: Издательство «Северный Казахстан», 2010. — 384 с.
Также произведения писателя включены в ряд сборников, печатались в периодике.

Память 
В 1982 году бывшая улица Дорожная города Петропавловска переименована в улицу Бориса Петрова.

В 2015 году в Петропавловске на доме 76 по улице Пушкина, где писатель жил с 1958 по 1971 год, была установлена мемориальная доска.

Памятник на могиле писателя на старом городском кладбище Петропавловска признан памятником истории и культуры регионального значения. Мраморных памятников в 70-х в Петропавловске не делали, и он был привезён из Челябинска.

Примечания

Источники 
 Макарова Т. — О жизни, творчестве и предсмертном подвиге писателя-земляка Бориса Петрова // Петропавловск KZ,12 августа 2010
 Макарова Т. Борис Петров. Писатель-фронтовик из поколения победителей // Мой город. — 2005. — № 3. — С. 24-25
 Мария Петрова — Живу светлой памятью (Из воспоминаний супруги Марии Яковлевны Петровой) // Проспект СК от 6 августа 2010 — стр. 6
 Петрова В., гл. библиограф областной библиотеки — Целинная муза
 В Петропавловске открылась выставка памяти писателя Бориса Петрова, Интернет-портал «Караван», 7 ноября 2011
 Петров Борис Николаевич (1920—1971) // Литературная карта Северо-Казахстанской области, СК ОУНБ им. Сабита Муканова, 2012
 Муканов К. — Патриот степного края // Все будет хорошо. — 2011. — 3 ноября. — С.23

Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Артиллеристы Великой Отечественной войны
Участники советско-японской войны (СССР)
Выпускники ОмГПУ
Члены Союза писателей СССР
Члены КПСС
Целинники
Персоналии:Петропавловск
Старшие лейтенанты (СССР)
Похороненные в Петропавловске